Elma (cràter), cràter d'impacte en el planeta Venus  
 Elma (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa
 Elma (Washington), població dels Estats Units a l'estat de Washington
 Elma Center, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York